FS, Fs eller fs kan avse: 

 FS – statliga järnvägen i Italien, se Ferrovie dello Stato
 FS – IATA:s kod för Servicios de Transportes Aéreos Fueguinos 
 fs – en tidsenhet, se femtosekund
 FS – en fartygsförkortningen för franskt fartyg, se Lista över fartygsförkortningar
 Friskis & Svettis – en gym- och motionskedja i Sverige
 FS – Frikyrkliga Studieförbundet, tidigare namn på Studieförbundet Bilda
 Filsystem (file system) – i datorvetenskap och databasteori
 Förbundsstyrelse

Personer 
 Fs (författare) (1971–), en estnisk författare

Se även 
 Femto